Deutsche Seniorenmeisterschaften im Badminton werden in der Bundesrepublik Deutschland seit 1988 ausgetragen. Sie fanden zuerst für die Altersklassen O32, O40, O48 und O56 statt. Die Symbole der Altersklassen setzen sich dabei aus dem O for over (engl. über) und dem Alter zusammen. Teilnahmeberechtigt an den einzelnen Altersklassen sind demnach Spieler und Spielerinnen, die das geforderte Mindestalter überschritten haben.  Ab 1993 wurden die Titelträger in der O32, O40, O45, O50, O60 und O65 ermittelt. 1998 kam die Altersklasse O70 dazu, 2000 die O75. 2003 wurde das Einstiegsalter von 32 auf 35 erhöht. Die Meister werden in den fünf Disziplinen Dameneinzel, Damendoppel, Herreneinzel, Herrendoppel und gemischtes Doppel (Mixed) ermittelt. Teamwettbewerbe wurden bisher in allen Altersklassen nicht durchgeführt, es werden jedoch regional auch Liga-Mannschaftskämpfe durchgeführt wie zum Beispiel im Badminton-Verband Berlin-Brandenburg. In der DDR fanden Seniorenmeisterschaften bereits seit 1963 statt.

Die Austragungsorte

Die Sieger und Platzierten der O32

Die Sieger und Platzierten der O35

Die Sieger und Platzierten der O40

Die Sieger und Platzierten der O45

Die Sieger und Platzierten der O48

Die Sieger und Platzierten der O50

Die Sieger und Platzierten der O55

Die Sieger und Platzierten der O56

Die Sieger und Platzierten der O60

Die Sieger und Platzierten der O65

Die Sieger und Platzierten der O70

Die Sieger und Platzierten der O75

Literatur 
 Martin Knupp: Deutscher Badminton Almanach. Eigenverlag, Deutscher Badminton-Verband, 2003.
 René Born: Badminton Data 2017. Eigenverlag, 2016 (Online-Version).

Senioren
Seniorensport (Badminton)
Erstveranstaltung 1988
Alter (Deutschland)
Liste (Badminton)
Badminton Senioren